Die Afrikanische Nationenmeisterschaft 2016 war die vierte Auflage der Afrikanischen Nationenmeisterschaft. Das vom Afrikanischen Fußballverband organisierte Turnier für Fußball-Nationalmannschaften Afrikas wurde vom 16. Januar bis zum 7. Februar 2016 in Ruanda ausgetragen und fand zum dritten Mal mit 16 Mannschaften statt. Dabei waren nur Spieler spielberechtigt, die in den nationalen Meisterschaften ihrer Heimatländer spielen.

Qualifikation

Teilnehmer

Spielorte

Modus

Entscheidungskriterien für die Gruppenphase 
Der Sieger eines Spiels erhielt drei Punkte, bei einem Unentschieden erhielt jede Mannschaft einen Punkt. Die Tabellenplatzierung richtete sich in erster Linie nach der höheren Anzahl der Punkte. Bei Punktgleichheit zweier entschieden folgende Kriterien in dieser Reihenfolge über die Platzierung:

 Höhere Anzahl der Punkte im direkten Vergleich der zwei Mannschaften.
 Bessere Tordifferenz in allen Gruppenspielen.
 Höhere Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen.
 Losentscheid.

Bei Punktgleichheit von mehr als zwei Mannschaften entschieden folgende Kriterien in dieser Reihenfolge über die Platzierung:

 Höhere Anzahl der Punkte im direkten Vergleich der drei oder vier Mannschaften.
 Bessere Tordifferenz im direkten Vergleich der drei oder vier Mannschaften.
 Höhere Anzahl der erzielten Tore im direkten Vergleich der drei oder vier Mannschaften.

Sollten nach diesen Kriterien noch zwei Mannschaften gleichauf sein, entschieden folgende Kriterien in dieser Reihenfolge über die Platzierung:

 Höhere Anzahl der Punkte im direkten Vergleich der zwei Mannschaften.
 Bessere Tordifferenz im direkten Vergleich der zwei Mannschaften.
 Höhere Anzahl der erzielten Tore im direkten Vergleich der zwei Mannschaften.

Sollten nach diesen Kriterien die zwei Mannschaften weiterhin gleichauf sein, entschieden folgende Kriterien in dieser Reihenfolge über die Platzierung:

 Bessere Tordifferenz in allen Gruppenspielen.
 Höhere Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen.
 Losentscheid.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde

Spielplan 

1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg im Elfmeterschießen

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz Drei 

|}

Finale 

|}

Torschützenliste 
Aufgeführt sind alle Torschützen. Bei gleicher Trefferanzahl sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Hinzu kommen zwei Eigentore, eines des Kongolesen Joël Kimwaki im Gruppenspiel gegen Angola und eines des Guineer Mohamed Youla im Spiel um Platz Drei gegen die Elfenbeinküste.

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite 2016

Einzelnachweise 

2016
Fußball (Ruanda)
Fußballveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Kigali
Sport (Butare)